Białuty est le nom de :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Białuty, village 

dans la voïvodie de Mazovie
 Białuty, village du powiat de Sierpc
 Białuty, village du powiat de Varsovie-ouest